Bettolino – frazione del comune italiano di Mediglia
 Bettolino – frazione del comune italiano di Vignola